Аржантан () — город на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн. Центр одноименного округа и кантонов Аржантан-1 и Аржантан-2. Расположен в 35 км к северу от Алансона и в 55 к югу от Кана, в 3 км от автомагистрали А288, на берегах реки Орн. На юго запале города находится железнодорожная станция Аржантан линии Ле-Ман–Мезидон.

Население (2018) — 13 730 человек.

История 
Поселение на месте современного Аржантана существовало ещё во времена глубокой древности. В античности здесь был один из центров галльского племени арверов — Вагоритум (Vagoritum). После завоевания Галлии римлянами город процветал вплоть до эпохи раннего Средневековья. После начала нападений викингов-норманнов на север Франции Аржантан вошёл в состав преданной им для поселения территории (Нормандии). В XII—XVI веках, на протяжении практически всего позднего Средневековья, город многократно подвергался нападениям и разорению во время войн и вооружённых конфликтов между Францией и Англией. В XVII веке Ж.-Б. Кольбер организует в Аржантане центр по производству кружев, способный конкурировать с производством в Алансоне.

Во время Второй мировой войны, в период битвы за Францию, 5 июня 1944 года Аржантан подвергся жестокой бомбардировке англо-американской авиацией. 15 августа он был осаждён американскими войсками, и 20 августа взят с боем. Во время боёв и бомбардировок до 80 % зданий в Аржантане было уничтожено.

Достопримечательности 
 Замок герцогов (Château des Ducs) XII—XIV веков, бывшая резиденция герцогов Нормандских
 Бывшее аббатство Нотр-Дам, основанное в VII веке; в настоящее время в здании работает ресторан
 Церковь Сен-Жермен XV—XVIII веков
 Церковь Святого Мартина XV—XVI веков
 Средневековая башня Маргариты
 Донжон XII—XIII веков, основа снесённого средневекового замка

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,7 %
 промышленность — 11,4 %
 строительство — 3,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,0 %
 государственные и муниципальные службы — 42,7 %

Уровень безработицы (2018) — 20,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Орн — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 410 (Франция в целом — 21 730, департамент Орн — 20 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Аржантана с 2019 года занимает социалист Фредерик Левейе (Frédéric Léveillé). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил во 2-м туре, получив 48,95 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Абингдон, Великобритания
  Байя, Венгрия
  Ротенбург-на-Фульде, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Жан II, герцог Алансона (1409—1476), военачальник, один из командиров французской армии в Столетней войне
 Шарль Дюфрен (1611—1684), актёр и антрепренёр
 Мари Бракмон (1840—1916), художница, принадлежавшая к кругу импрессионистов
 Фернан Леже (1881—1955), живописец и скульптор
 Андре Мар (1885—1932), художник-кубист, один из основателей художественного направления ар-деко в начале XX века
 Мишель Онфре (1959), философ и писатель, основатель Народного университета в Кане

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции
Коммуны департамента Орн
Города, награждённые орденом Почётного легиона
Супрефектуры Франции